Межи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Межи — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Межи — село в Родниковском районе Ивановской области.